Geckoella jeyporensis är en ödleart som beskrevs av  Richard Henry Beddome 1878. Geckoella jeyporensis ingår i släktet Geckoella och familjen geckoödlor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Geckoödlor
jeyporensis